Скоморохов — російське прізвище. Відомі носії:

 Скоморохов В'ячеслав Семенович (1940-1992) — радянський легкоатлет. 
 Скоморохов Євген Васильович (1945-2002) — російський футбольний тренер. 
 Скоморохов Микола Михайлович (1920-1994) — радянський військовий льотчик, двічі Герой Радянського Союзу, маршал авіації.
 Скоморохов Олександр Олександрович (1874–1946) — професор-електротехнік, заслужений діяч науки УРСР. 

Російські прізвища